Rudzieja – rzeka na Białorusi, w obwodzie mohylewskim, prawy dopływ Rasty, z zbiornikiem zaporowym o tej samej nazwie
 Rudzieja – rzeka na Białorusi, w obwodzie mohylewskim, lewy dopływ Rasty
 Rudzieja – przystanek kolejowy w pobliżu miejscowości Antonauka, w rejonie czauskim, w obwodzie mohylewskim, na Białorusi; leży na linii Mohylew – Krzyczew